Piotr Zacharow (1866–1942)
 Piotr Zacharow (1905–1974)
 Piotr Zacharow (trener)
 Piotr Zacharow-Czeczeniec